Tu m'appartiens peut faire référence au titre français de plusieurs œuvres :

Littérature 
 Tu m'appartiens (You Belong To Me), un roman de Mary Higgins Clark paru en 1998,

Cinéma 
 Tu m'appartiens !, un film français de Maurice Gleize, sorti en 1929,
 Tu m'appartiens (Escape Me Never), un film britannique de Paul Czinner, sorti en 1935,
 Tu m'appartiens (You Belong to Me), un film américain de Wesley Ruggles sorti en 1941.

Télévision 
 Tu m'appartiens (You Belong to Me), un téléfilm canadien de Paolo Barzman.